Indian Hills (Colorado)
 Indian Hills (Indiana)
 Indian Hills (Kentucky)
 Indian Hills (Nevada)
 Indian Hills (Nouveau-Mexique)
 Indian Hills (Texas)
 Indian Hills (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis